Kassab oder Qassab (, „Fleischer“) ist der Name folgender Personen:
 Djibrail Kassab (* 1938), irakischer Geistlicher, Erzbischof der Eparchie Sankt Thomas der Apostel in Sydney
 
 Marwan Kassab-Bachi (1934–2016), deutscher Maler syrischer Herkunft
 Najla Kassab (* 1964), libanesische evangelische Pfarrerin, Präsidentin der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen
 Théophile Georges Kassab (1945–2013), syrischer Geistlicher, syrisch-katholischer Erzbischof von Homs

Kassab () ist auch eine andere Schreibweise für den syrischen Ort Kessab.